Роктайад () — многозначный термин.

 Роктайад — французская коммуна в департаменте Од региона Лангедок — Руссильон;
 Роктайад — французский средневековый замок в департаменте Жиронда региона Аквитания.